Survival (englisch für „Überleben“) steht für:

 Survival, Fertigkeiten zum Überleben
 Survival, Überleben nach oder mit einer Erkrankung, siehe Überlebensrate

Werktitel:
 Survival (Album) des jamaikanischen Reggae-Sängers Bob Marley (1979)
 Survival (Muse-Lied) der englischen Rockband Muse (2012)
 Survival (Eminem-Lied) des US-amerikanischen Rappers Eminem (2013)

Siehe auch:
 Survival-Spiel (Computerspielgenre)